MTV Music Awards 1995 steht für:

 MTV Europe Music Awards 1995
 MTV Video Music Awards 1995

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 1995